Il singolare del Citizen Cup 1996 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1996.

Conchita Martínez era la detentrice del titolo, ma ha perso in finale 4–6, 7–6, 6–0 contro Arantxa Sánchez Vicario.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Arantxa Sánchez Vicario (campionessa)
  Conchita Martínez (finale)
  Brenda Schultz (quarti di finale)
  Mary Pierce (semifinali)

 Martina Hingis (quarti di finale) 
 Julie Halard-Decugis (semifinali) 
 Judith Wiesner (secondo turno) 
 Petra Begerow (primo turno)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

Citizen Cup 1996